Процак Гриць (1813—1884) — український селянин, обраний послом до Галицького сейму 1-го скликання.
 Процак Ярослав Михайлович (* 1939) — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України.